Il singolare  del Gerry Weber Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Lleyton Hewitt, che è stato eliminato ai quarti di finale da Philipp Kohlschreiber.

Philipp Kohlschreiber ha battuto in finale Philipp Petzschner che si è ritirato sul punteggio di 7–6(5), 2–0.

Teste di serie 

  Roger Federer (ritirato per infortunio all'inguine)
  Tomáš Berdych (semifinali)
  Gaël Monfils (semifinali)
  Michail Južnyj (ritirato per infortunio al piede sinistro)

 Viktor Troicki (quarti di finale)
 Florian Mayer (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
 Milos Raonic (quarti di finale)

Qualificati 

  Florent Serra (primo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Jan Hernych (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2011
ATP World Tour 2011